Het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 17 van 2003 was de 10e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 17, een toernooi voor nationale ploegen van landen uit Zuid-Amerika. De spelers die deelnemen zijn onder de 17 jaar. Er namen 10 landen deel aan dit toernooi dat van 1 mei tot en met 18 mei 2003 in Bolivia werd gespeeld. Argentinië werd winnaar van het toernooi.

Dit toernooi diende tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 2003, dat van 13 augustus tot en met 30 augustus in Finland werd gespeeld. De drie beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Argentinië, Brazilië en Colombia.

Stadion
Het toernooi stond gepland voor 28 februari tot en met 16 maart in Maracay, een plaats in Venezuela. Het werd uitgesteld en verplaatst naar mei in de Boliviaanse plaats Santa Cruz de la Sierra. Er waren allerlei maatschappelijke spanningen in Venezuela, dat wel het volgende toernooi in 2005 mag organiseren.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finaleronde

Externe links
CONMEBOL – Sudamericano Masculino Sub 17
RSSSF

Voetbal in 2003
Voetbal in Bolivia
Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 17
Sportevenement in Bolivia